TT83 steht für
 Telefonsteckdose des Reichle-Steckers
 TT83 (Grab), ein altägyptisches Grab